Ніколи не відпускай мене () може значити:

 Ніколи не відпускай мене (роман)
 Ніколи не відпускай мене (фільм, 2010)
 Ніколи не відпускай мене (фільм, 1953)

Див. також 
 Не відпускай